El Viso puede referirse a las siguientes unidades administrativas:

 El Viso, localidad española de la provincia de Córdoba;
 El Viso, localidad española de la provincia de Asturias;
 El Viso, barrio administrativo del distrito de Chamartín, en la zona noroeste de la ciudad española de Madrid;
 Colonia de El Viso, área de la ciudad española de Madrid que da nombre al barrio administrativo;
 El Viso, localidad española del municipio de Níjar, en la provincia de Almería;
 El Viso del Alcor, localidad española de la provincia de Sevilla;
 El Viso de San Juan, localidad española de la provincia de Toledo;
También puede referirse a:
El Viso de Bamba, colina entre las localidades de Bamba y Sanzoles en la provincia española de Zamora;
 Cerro del Viso, uno de los Cerros de Alcalá, en la localidad española de Alcalá de Henares;
 Ciudad Deportiva El Viso, complejo deportivo donde juega sus partidos oficiales el equipo de fútbol español Atlético Malagueño (Málaga B);
 Estación Del Viso, estación ferroviaria ubicada en la localidad de Del Viso, en el partido del Pilar, provincia de Buenos Aires.
Personas que portan El Viso como apellido:
Antonio del Viso, político argentino de la provincia de Córdoba, presidente de la cámara de senadores de su provincia en 1877 y vicegobernador ese mismo año.